28-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Москве (Россия) с 27 января по 3 февраля 2008 года. В нём приняло рекордное количество команд — 13. Чемпионат проходил по устоявшейся системе. 6 лучших команд (Россия, Швеция, Финляндия, Казахстан, Норвегия и Белоруссия) играли в группе А, а остальные 7 сборных — в группе В. После круговых турниров прошли матчи плей-офф и стыковые матчи за 6—12-е места.

Матчи проходили в спорткомплексах «Лужники» и «Олимпийский», из-за чего Кубок Содружества, который должен был проводиться в «Олимпийском» в сроки проведения первенства мира, был перенесён в Санкт-Петербург.

Чемпионом мира в третий раз подряд стала сборная России, завоевав свой пятый титул.

Группа А

Матчи 
Все матчи группы А проходили в спорткомплексе «Олимпийский»

27 января

28 января

29 января

30 января

31 января

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Плей-офф

Матч за 12-е место

Матч за 10-е место

Матч за 8-е место

Квалификационный матч в группу А (А6—В1)

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Статистика чемпионата

Примечания 

2008
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по хоккею с мячом в России
2008 год в хоккее с мячом
Январь 2008 года
Февраль 2008 года
Спорт в России в 2008 году
Чемпионаты мира в России